Escobar steht für:
 Escobar (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 San Escobar, nicht existenter Staat

Escobar ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Escobar (Paraguarí), Distrikt in Paraguay
 Escobar (Paraguay), Stadt in Paraguay
 Partido Escobar, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Belén de Escobar, Ort in Argentinien

Siehe auch:
 Eskobar, schwedische Rockband